

Patronyme

 Ann Elder (née en 1942), actrice, scénariste et productrice américaine ;
 Christian Elder (1968-2007), pilote automobile américain ;
 Jim Elder (né en 1934), cavalier canadien ;
 Judyann Elder (née en 1948), actrice américaine ;
 
 Marc Elder (1884-1933), écrivain français ;
 Mark Elder (né en 1947), chef d'orchestre britannique ;
 Olivia Elder (1735-1780), poète irlandaise ;
 Ruth Elder (1902-1977), actrice et aviatrice américaine ;
 Thomas Elder (1818-1897), pasteur, botaniste et financier écossais ;
 Troy Elder (né en 1977) joueur australien de hockey sur gazon ;
 Verona Elder (née en 1953), athlète britannique ;
 Will Elder (1921-2008), auteur de bande dessinée et illustrateur américain.

Voir aussi

 
 James Elder Wills (1900–1970), un réalisateur et directeur artistique britannique.
 Place Marc-Elder à Nantes.
 The Elder Scrolls Travels, une série de jeux vidéo.
 Smith, Elder & Co., une maison d'édition britannique.
 +Tic Elder Sister, une série de manga.